Ihlea är ett släkte av ryggsträngsdjur. Ihlea ingår i familjen bandsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandsalper
Ihlea